Сент-Андре́-де-Крюзьє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 170 км на південь від Ліона, 60 км на південний захід від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 217 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 469,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки

Посилання 

 Сент-Андре-де-Крюзьєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Андре-де-Крюзьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Ардеш